jindo (rasa psa)
 Jindo – wyspa południowokoreańska